Дом-музей Юрия Гагарина в Корзунове — небольшой музей в посёлке Корзуново Мурманской области. Посвящён Юрию Гагарину, первому космонавту Земли.

История 
Был создан 7 сентября 1991 года по инициативе подполковника Сергея Михайловича Семёнова. В 1998 году часть покинула Корзуново, и музей находился в заброшенном состоянии, был разграблен. В 2003 году здание музея передано школе, сейчас официально это школьный музей. В 2010 году его реставрировали.

Экспонаты 
Экспонаты собираются учащимися, есть некоторое количество оставшихся со времён службы самого Гагарина в Заполярье. В музее также есть «зал воинской славы», посвящённый защите Заполярья от нацистских захватчиков во время Второй мировой войны (что не имеет к Гагарину прямого отношения).

Примечания 

Музеи Мурманской области
Гагарина
Музеи Юрия Гагарина